De Noorse voetbalbeker 1998 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1998) was de 93ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 21 april met de eerste ronde en eindigde op 1 november 1998 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Stabæk Fotball dat regerend landskampioen Rosenborg BK in de eindstrijd met 3-1 (na verlenging) versloeg en daarmee voor de eerste keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Finale

Zie ook
 Tippeligaen 1998
 1. divisjon 1998
 Noors voetbalelftal in 1998

1998
Noorwegen